Ольга Федченко:
 Федченко, Ольга Александровна (1845—1921) — русский ботаник, член-корреспондент Российской академии наук (1917).
 Федченко, Ольга Владимировна (род. 1972) — советская и российская футболистка.